Memento mori è una nota locuzione latina che significa «ricordati che devi morire». Può riferirsi anche a:

Letteratura 
Memento Mori – romanzo di Muriel Spark del 1959
Memento Mori – racconto di Jonathan Nolan pubblicato nel numero di Marzo 2001 sulla rivista "Esquire"

Musica 
 Memento Mori – gruppo musicale svedese
 Memento mori – album di Aviv Geffen del 2002
 Memento mori – album dei Buck-Tick del 2009
 Memento mori – album dei Flyleaf del 2009
 Memento mori – canzone dei Lamb of God del 2020
 Memento Mori – album dei Depeche Mode, pubblicazione pianificata per la primavera 2023

Televisione 
 Memento mori – episodio della decima stagione di Stargate SG-1
 Memento mori – undicesimo episodio della serie Death Parade
 Memento mori – tredicesimo episodio della serie The Punisher
 Memento mori  – ottavo episodio della seconda stagione della serie Penny Dreadful
 Memento mori – episodio 4, stagione 1 della serie Star Trek: Strange New Worlds